Barrow může znamenat:

 Barrow (mys) – mys na Aljašce v USA
 Barrow (město) – město na Aljašce v USA
 Barrow (průliv) – průliv v severní Kanadě
 Barrow (příjmení) – anglické příjmení
 Barrow (řeka) – řeka v Irsku
 Barrow-in-Furness – Cumbria v Anglii (Spojené království)
 Barrow (Suffolk) – městečko v hrabství Suffolk v Anglii (Spojené království)
 Barrow (kůň) – kůň, účastník mj. Velké pardubické 1999